
Termin -{TIM}- ima više značenja.
 Triozafosfat izomeraza, enzim
 Tioizomeskalin, serija psihodeličnih droga
 Jodoform, trijodometan
 Trends in Immunology, časopis